H67  peut faire référence à :
 HMS Fearless (H67), un destroyer de classe F de la Royal Navy ;
 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres